La  de la coupe CERS est remportée par le club portugais de Barcelos qui s'impose face au club espagnol de Tordera en finale.

Tout préliminaire 

|}

Phase Finale

Annexes

Notes et références

Liens externes 
Résultats

WS Europe Cup
Rink hockey en 1994
Rink hockey en 1995
Rink hockey M2